Schlossgrabenbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Schlossgrabenbach (Kainach), rechter Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark

in der Schweiz:
 Schlossgrabenbach (Birs), linker Zufluss der Birs im Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Schlossgraben